Платанья́с () — малый город в Греции на северо-западе Крита. Входит в одноимённую общину (дим) в северной части периферийной единицы Ханья в периферии Крит. Население 979 жителей по переписи 2011 года. Площадь 5,248 квадратного километра.

Город Платаньяс расположен в 10 км к западу от Ханьи, к востоку от Кисамоса, на берегу залива Ханья, неподалёку от  Кисамос — Сития, проложенной вдоль северного побережья острова Крит, части европейских маршрутов E75 и E65. Платаньяс — популярный туристический посёлок с несколькими отелями, ресторанами и магазинами сувениров. Недалеко от побережья находятся острова Айи-Теодори.

История 
Впервые Платаньяс упоминается в 1577 году как башня Платанея (). В период Османской Греции в Платаньясе построена крепость. В феврале 1897 года во время Критского восстания в Платаньясе стоял штаб экспедиционного корпуса Тимолеона Вассоса.

Рядом с Платаньясом расположено село Кондомарион (), печально известное тем, что это было первое село на Крите (и в оккупированной Европе), где вермахт произвёл массовый расстрел гражданского населения, в ответ на участие жителей в сражении за Крит в мае 1941 года.

Население

Спорт 
Имя города носит футбольный клуб «Платаньяс», домашний стадион «Периволион» которого находится в  в общине Ханья.

Примечания 

Города Крита